Gassel ist der Ortsname:

 Gassel (Land van Cuijk) ein Bauerndorf in der Gemeinde Land van Cuijk, Provinz Noord-Brabant, Niederlande

Gassel ist der Familienname folgender Personen:

 Lucas Gassel (* um 1500; † nach 1568), flämischer Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Gasselhöhle